João Inácio da Cunha Alcântara (visconde de Alcântara) (1781-1834), nasceu no Maranhão. Foi ministro de estado de Dom Pedro I, notável estadista e jurisconsultor brasileiro.

Ministros do Império do Brasil
Mortos em 1834